Johnson Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Johnson Fork (Idaho), Fluss im Elmore County, Idaho  
 Johnson Fork (Illinois), Fluss im Wayne County, Illinois  
 Johnson Fork (Indiana), Fluss im Franklin County, Indiana  
 Johnson Fork (Kansas), Fluss im Marshall County, Kansas